Фінал Кубка європейських чемпіонів 1988 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1987—1988 років, у якому зустрілися голландський ПСВ та португальська «Бенфіка». Матч відбувся 25 травня 1988 року на «Неккарштадіоні» у Штутгарті. Перемогу з рахунком 6:5 у серії післяматчевих пенальті здобуло ПСВ.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1987-88 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1988 на transfermarkt 

1988
1988 у футболі
1988
Травень 1988